Рюффен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рюффен, Франсуа — французский журналист, социальный активист и левый политик, депутат Национального собрания Франции.
 Рюффен, Франсуа Амабль (1771—1811) — французский военный деятель, дивизионный генерал (1807 год), граф (1808 год), участник революционных и наполеоновских войн.

См. также 
 Раффин
 Рюффе